Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrála se mezi 21. až 25. květnem 2018 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros.

Účastnilo se ji sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvacet čtyři do navazujícího mužského singlu. Šestnáct řádně a osm jako tzv. šťastní poražení po odstoupení tenistů z hlavní soutěže.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace mužské dvouhry